Кубок Швейцарії з футболу 2008–2009 — 84-й розіграш кубкового футбольного турніру у Швейцарії. Титул водинадцяте здобув Сьйон.

Календар

1/32 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 вересня 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 вересня 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 вересня 2008

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 жовтня 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 жовтня 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 жовтня 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 жовтня 2008

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 листопада 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 листопада 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 грудня 2008

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 березня 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 березня 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 березня 2009

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 квітня 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 квітня 2009

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Швейцарії на soccerway 
 Кубок Швейцарії на rsssf  

2008–2009
Швейцарія
Швейцарія
2008 у швейцарському спорті
2009 у швейцарському спорті